Велим — имя собственное, может означать:

Топонимы
 Велим — село и муниципалитет в районе Колин (Чехия, ранее — Чехословакия)
 Велим — гора в Хорватии

Промышленные объекты
 Велим — железнодорожный испытательный полигон в Чехии (ранее — в Чехословакии)
 «Велим» — фирма в Чехии (ранее — в Чехословакии) в сфере пищевой промышленности